Unique може значити:

 «Unique» — музичний гурт з Нью-Йорка
 «Unique» — альбом Ніни Бадрич, 1999
 «Unique Recording Studios» — студія звукозапису в Нью-Йорку